Vrtlac je ime več otočkov v Jadranskem morju:

 Vrtlac, otoček jugozahodno od otoka Žirje
 Vrtlac, otoček pri otoku Molat